

Patronyme
 Claude Nectoux, (1860-1929),  fut un homme politique français.
 Jean-Michel Nectoux, (né en 1946), est un musicologue français.
 Hippolyte Nectoux, (1759-1836), fut un botaniste français.

Homonymie
Homonymie de patronyme